

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Klez“ beginnt.

Klez 



 Klez, Kirill Andrejewitsch (* 1998), russischer Volleyballspieler

Klezk 
 Klezkow, Alexander Dmitrijewitsch (* 1955), russischer Vizeadmiral